Pachamama hace referencia a varios artículos:

Diosa madre
 Pachamama, núcleo del sistema de creencias pre-incas.
 Pachamama Raymi, ceremonia

Museos
 Museo Pachamama (Amaicha del Valle)
 Museo Pachamama (Santa Clara del Mar)

Además
 Tío Pachamama, personaje mítico boliviano.
 Pachamama (película), película argentina de 1944.
 Antena Pachamama, disco de la banda argentina Karamelo Santo.